Rəşad Fərhad Sadıqov, calciatore azero
Rəşad Əbülfəz Sadıqov, calciatore azero